Alonso González puede referirse a:

Alonso González (f. 1564) (fl. 1546-1564) mazonero y pinto español.
Alonso González Bailén (1547-1626), maestro de cantería español.
Alonso González Berruguete (1490-1561), escultor español.
Alonso González Dávila (c. 1485-c. 1535), conquistador español.
Alonso González de Nájera (1556-1614), soldado español.
Alonso González Rodríguez (f. 1823), hacendado y político español.
Alonso González (médico), médico español.